FAPA ist die Abkürzung für:

 Formosa Verein für Öffentlichkeitsarbeit, ein gemeinnütziger Verein mit der Zielsetzung einer größeren medialen Aufmerksamkeit auf die Souveränitätsfrage Taiwans
 Flughafen von Port Alfred in Südafrika nach International Civil Aviation Organization (ICAO)
 Final Approach Profile Angle (Endanflugprofilwinkel) in der Luftfahrt (Abkürzungen/Luftfahrt/E–K)
 Federação de Associações Portuguesas na Alemanha, der Verband portugiesischer Kulturvereine in Deutschland
 Fantasy Amateur Press Association, eine 1937 gegründete amerikanische Amateur Press Association

FAPA